Meredith McGrath e Matt Lucena erano i detentori del titolo, ma solo Lucena ha partecipato in coppia con Kimberly Po.

Po e Lucena hanno perso nel 1º turno contro Els Callens e Tom Kempers.

Lisa Raymond e Patrick Galbraith hanno battuto in finale 7–6 (8–6), 7–6 (7–4) Manon Bollegraf e Rick Leach.

Teste di serie

 Larisa Neiland /  Mark Woodforde (secondo turno)
 Helena Suková /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Lisa Raymond /  Patrick Galbraith (campioni)
 Manon Bollegraf /  Rick Leach (finale)

 Irina Spîrlea /  Libor Pimek (primo turno) 
 Caroline Vis /  Byron Talbot (quarti di finale) 
 Rennae Stubbs /  Joshua Eagle (quarti di finale) 
 Lori McNeil /  Mark Keil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1996
ATP Tour 1996